Бутово — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Бутово — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Болгария 
 Бутово — село в Великотырновской области.

Россия 
 Бутово — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Бутово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Бутово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Бутово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Бутово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Бутово — посёлок городского типа в Ленинском городском округе Московской области (с 2019—2020 годов, ранее — деревня).
 Бутово — бывший посёлок городского типа (рабочий посёлок) Ленинского района Московской области РСФСР (с 1938 года — дачный посёлок, с 1966 года — рабочий посёлок, в 1984—1985 годах вошёл в состав Москвы).
 Бутово — деревня в городском поселении Егорьевск Егорьевского района Московской области.
 Бутово — деревня в Юрцовском сельском поселении Егорьевского района Московской области.
 Бутово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Бутово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Бутово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Бутово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Бутово — село в Старобельском районе Луганской области.
 Бутово — село в Заречненском районе Ровненской области.

Другое 
 Бутово — историческая местность к югу от МКАД, которая включает в себя два района Москвы: Северное Бутово и Южное Бутово, а также прилегающие к ним населённые пункты в восточной части Ленинского городского округа Московской области.
 Бутово — железнодорожная платформа Курского направления МЖД в Москве.
 Полигон «Бутово» — историческое наименование урочища, известного как одно из мест массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий.

См. также 
 Бутов — русская фамилия.
 Бутовская линия